Il campionato mondiale di Superbike 1991 è la quarta edizione del campionato mondiale Superbike riconosciuta ufficialmente dalla FIM.

Il campionato piloti è stato vinto, con largo anticipo sul termine della stagione, dallo statunitense Doug Polen su Ducati che ha ottenuto 17 vittorie nelle singole prove. Alle sue spalle il detentore del titolo, il francese Raymond Roche anch'esso su Ducati e vincitore di 4 manche, e l'australiano Robert Phillis su Kawasaki, quest'ultimo senza vittorie in stagione. 

La casa bolognese Ducati ottiene il primo titolo iridato dei costruttori precedendo Yamaha e Kawasaki.

Calendario 

Le prove in calendario furono 13, distribuite su 4 continenti: 8 in Europa, 2 in America (Stati Uniti e Canada), 2 in Asia (Giappone e Malaysia), 1 in Oceania (Australia). Tra le prove per la prima volta in calendario vi sono quella di San Marino (disputata peraltro in Italia sul circuito Santamonica) e quella in Svezia che prendono il posto delle prove disputate l'anno precedente in Ungheria e Nuova Zelanda.

Ospitano per la prima volta le gare mondiali delle derivate di serie alcuni nuovi circuiti, quello del Mugello per la prova italiana dopo quelli di Pergusa e Monza, quello di Magny-Cours per la prova francese dopo quelli di Le Mans e del Paul Ricard e quello di Jarama per la prova spagnola dopo quello di Jerez de la Frontera. 

Sarà invece l'ultima apparizione in campionato del circuito di Mosport in Canada la cui gara verrà boicottata da quasi tutti i piloti a causa della sua pericolosità; ai nastri di partenza si recano così solo 19 piloti di nazionalità canadese e statunitense, tutti iscritti come wild card. Oltre che per il circuito canadese, sarà anche l'ultima volta che il mondiale viene ospitato sul circuito statunitense di Brainerd e nel calendario del campionato mondiale Superbike 1992 non ci saranno prove disputate in America Settentrionale.

Quasi tutti i team ufficiali europei, visto anche che i titoli iridati erano già stati assegnati, non hanno effettuato l'ultima trasferta in Oceania

fonte

Classifiche

Classifica piloti

Sistema di punteggio

Classifica costruttori 

|}

Note

Collegamenti esterni